

Patronyme 

 Jacques Cottiby (?-1660), pasteur protestant ;
 Samuel Cottiby (v. 1630-1689), son fils, pasteur protestant apostat.